Karl Nagler ist der Name folgender Personen:

* Karl Nagler (Dirigent) (1876–1938), deutscher Dirigent
 Karl Ferdinand Friedrich von Nagler (1770–1846), deutscher Postmeister und Politiker